Bergstedt – quartiere di Amburgo
 Axel Bergstedt – compositore brasiliano
 Jonas Bergstedt – cestista danese